Länsivuori est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2012), sprinteuse olympique finlandaise
Teuvo Länsivuori (né en 1945), coureur motocycliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois